Tanzania
 Ruaha – circoscrizione del distretto urbano di Iringa
 Ruaha – circoscrizione del distretto di Kilosa
 Ruaha – circoscrizione del distretto di Ulanga
 Great Ruaha – fiume
 Parco nazionale del Ruaha – area naturale protetta